Circ steht für:
 Čirč, eine Gemeinde in der Slowakei
 Circ (Band), eine US-amerikanische Dance-Band
 Circ, ein ehemaliger E-Scooter-Verleiher, siehe E-Scooter-Verleihsystem#Circ (Tochterunternehmen von Bird)

CIRC steht als Abkürzung für:
 Centre international de recherche sur le cancer, die Internationale Agentur für Krebsforschung
 China Insurance Regulatory Commission, ehemalige chinesische Versicherungsaufsicht 
 Cross-interleaved Reed-Solomon Code, ein Fehlerkorrekturcode bei Computer-Speichermedien
 Cycling Independent Reform Commission, eine Doping-Untersuchungskommission

Abkürzung